Obernbach ist der Name von geographischen Objekten

 Obernbach (Arfe), rechter Zufluss der Arfe (zur Eder), nahe Arfeld, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Obernbach, dortiges Naturschutzgebiet
 Obernbach (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern